Termenul păun se poate referi la:
 O grupă de păsări din clasa galinacee, numite generic păuni:
 familia păunului asiatic, din care fac parte:
 păunul albastru
 păunul verde
 familia „păunului din Kongo”
 Păun, nume de familie
 Păun, sat în comuna Bârnova, județul Iași, Moldova, România
 Păun, sat în comuna Mihălășeni, județul Botoșani, Moldova, România
 Păunul, constelație din emisfera sudică
 Acarul Păun, expresie (clișeu) care desemnează „țap ispășitor”

Vezi și 
 Păunescu
 Păunești (dezambiguizare)

Toponime românești